Agent (franc. činitel, jednatel, pověřenec, z lat. agere, jednat, působit) může označovat:

teorie systémů a modelování
 multiagentní systém – celek schopný samostatného jednání v závislosti na okolních podnětech ze sdíleného prostředí
 racionální agent – podle svých vjemů a znalostí volí akci k maximalizaci své míry výkonu

ekonomie
 agent (ekonomie) – ekonomický subjekt, účastník v ekonomickém prostředí
 správce (zmocněnec) v modelu principal-agent – česky model pán a správce

obchod
 člověk z obchodní praxe – jednatel, zástupce, obchodní cestující 
 pojišťovací agent – obdoba PPZ, nabízí pojištění pod licencí ČNB podle zákona 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí
 obchodní agent

policie a bezpečnost
 tajný policista, vyzvědač, špión, hlídač
 agent Státní bezpečnosti – tajný spolupracovník StB
 agent provokatér – osoba zaměstnaná policií či jiným subjektem, která provokuje jiné osoby ke spáchání protiprávního činu
 James Bond – agent 007, fiktivní, filmová postava
 agent chodec – emigranti, způsob zpravodajského boje proti východnímu bloku

chemie
 agens – činidlo, rozpouštědlo, ředidlo
 Agent Orange – herbicid a defoliant

Související články 
 agentura
 agenda

Externí odkazy